La edición 82.ª de los Internacionales de Francia de Roland Garros se celebró  entre el 23 de mayo y el 5 de junio de 1983 en las pistas del Stade Roland Garros de París, Francia.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 128 tenistas  mientras que el cuadro individual femenino comenzó con 128 tenistas.

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso  por el francés Yannick Noah  logrando su único título en un torneo del Gran Slam al imponerse en la final al vencedor de la edición anterior, el sueco Mats Wilander.

La victoria de Yannick Noah supone la última victoria en un torneo de Gran Slam de un tenista de nacionalidad francesa.
	
En la competición individual femenina la victoria fue para la estadounidense Chris Evert que lograba su quinto  título de los siete que obtendría en Roland Garros al imponerse a la yugoslava Mima Jaušovec.

En esta edición debutó en el torneo la tenista alemana Steffi Graf que lograría alzarse con el título en las ediciones de 1987, 1988, 1993, 1995, 
1996 y 1999.

Palmarés

Cabezas de serie

Cuadros Finales

Categoría sénior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Torneo dobles masculino

Torneo dobles femenino

Torneo dobles mixto

Véase también 
 Torneo de Roland Garros
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Roland Garros (Web oficial)

Torneo de Roland Garros 1983